

Geografia

Svizzera 
 Risch – comune (Canton Zugo)

Persone 
 Jim Risch (1943) – politico statunitense
 Daniel Risch (1978) – politico liechtensteinese